Birkenmoosgraben ist ein Gewässername:

 Birkenmoosgraben (Hinterbach), linker Zufluss des hier noch Burschachenbächle genannten Hinterbachs (auch Eschbach; zum Fischbach, zur Eschach) bis in Rotsee bei Mariazell, Gemeinde Eschbronn, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Birkenmoosgraben (Starzelbach), linker Zufluss des Starzelbachs zwischen Alling und Eichenau, beide im Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Birkenmoosgraben (Weißache), linker Zufluss der Weißache oder Weißen Ache (zum Chiemsee) in der Waldgemarkung der Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern